ETF steht als Abkürzung für:
 exchange-traded fund, Form der Geldanlage, siehe Börsengehandelter Fonds
 Eidgenössisches Turnfest, Sportveranstaltung in der Schweiz
 Elektronentransferierendes Flavoprotein, Proteinkomplex
 Europäische Transportarbeiter-Föderation, europäischer Gewerkschaftsdachverband
 European Training Foundation, siehe Europäische Stiftung für Berufsbildung
 Evangelische Theologische Faculteit, theologische Hochschule in Löwen, Belgien

Abkürzung